Мела́мед:
 Меламед ( — учитель) — релігійний наставник, учитель в хедері і караїмському мідраші.
 Меламед (діалектні варіантм — Меламид, Меломед, Маломед, Маламуд, Меламуд) — прізвище єврейського походження.

Відомі носії 
 Меламед Ігор Сунерович (14 липня 1961, Львів, Українська РСР — 16 квітня 2014, Москва, Росія) — радянський та російський поет, перекладач, есеїст.
 Меламед Марина Львівна — поетеса, бард, письменниця, есеїстка, артистка авторського «театру одного актора».
 Меламед Тетяна (* 1974) — українська і німецька шахістка.

Див. також 
 Меламуд